Mit Zooviertel werden einige Stadtviertel und ein Stadtteil bezeichnet:

 alter Name für das Villenviertel am Zoologischen Garten Berlin, siehe City West (Berlin)
 ein Teil des Düsseldorfer Stadtteils Düsseldorf-Düsseltal
 Zoo (Hannover), Stadtteil in Hannover
 ein Stadtviertel im Wuppertaler Quartier Zoo, siehe Wuppertaler Zooviertel

Siehe auch:

 Tiergartenviertel